Дарниус ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 34,79 км². Население — 537 человек.

Население

Примечания

Муниципалитеты Жироны